Ernst Uhl ist der Name folgender Personen:

* Ernst Uhl (General) (1895–1976), österreichischer Generalmajor
 Ernst Uhl (Verleger) (1909–1983), deutscher Drucker und Verleger
 Ernst Uhl (Theologe) (1932–2022), deutscher Theologe, Schriftführer der Bremischen Evangelischen Kirche
 Ernst Uhl (Politiker) (* 1934), österreichischer Politiker und Wiener Landtagsabgeordneter